Johann Bodenehr ist der Name folgender Personen:

 Johann David Bodenehr († um 1700), deutscher Kupferstecher 
 Johann Georg Bodenehr (1631–1704), deutscher Kupferstecher und Verleger 
 Johann Georg Friedrich Bodenehr (1691–1730), deutscher Kupferstecher 
 Johann Gottfried Bodenehr (1696–1743), deutscher Kupferstecher